Die Swisscom Challenge 2004 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 15. bis 24. Oktober 2004 statt. Durchgeführt wurde es in der Schluefweg-Halle in Kloten.

Im Einzel gewann Alicia Molik gegen Marija Scharapowa mit 4:6, 6:2 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 6:4 und 6:4 gegen Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Swisscom Challenge 2004 fand vom 15. bis 17. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Zürich